

Дрифтвуд — місто, штат Пенсільванія
 Дрифтвуд — переписна місцевість, штат Техас